Les  sont une super-famille éteinte de thérapsides dicynodontes therochéloniens ayant existé du  Permien supérieur au Trias moyen et qui comprend quelques genres basals, les emydopidés, ainsi que les Kistecephalia.

Systématique 
La super-famille des Emydopoidea a été créée en 1983 par les paléontologues sud-africains  et .

Classification 
Ci-dessous, un cladogramme de Kammerer  (2011) montrant les relations phylogénétiques des émydopoïdes :

Publication originale

Liens externes

Notes et références

Notes

Références

Bibliographie 
 
 

Dicynodontia
Thérapside préhistorique (nom scientifique)
Thérapside du Permien
Thérapside du Trias
Taxon fossile décrit en 1983
Super-famille d'animaux préhistoriques (nom scientifique)